Bilo je 46 svemirskih misija na planetu Veneru (uključujući gravitaciono-pomoćne letove). Misije na Veneru predstavljaju deo istraživanja Venere.

Lista 

Od 2020. godine, Sovjetski Savez, Sjedinjene Države, Evropska svemirska agencija i Japan su sproveli misije na Veneru.

Legenda o vrsti misije

Buduće misije

U izradi

Misije Venere po organizaciji/Kompanije

Predložene misije

Reference

Spoljašnje veze 

Вештачки сателити
Вештачки сателити Космос
Природни сателити
Планете
Планете у Сунчевом систему
Венера
Сателити